

Корабель 
 Варяг — парусний корвет Російського імператорського флоту (1861—1886).
 Варяг — бронепалубний крейсер 1-го рангу флоту Російської імперії у 1898–1917 роках.
 Варяг — радянський ракетний крейсер проєкту 58 (1963—1990).
 Варяг — радянський і український авіаносний крейсер пр. 1143.6, нині китайський авіаносець «Ляонін».
 Варяг — російський ракетний крейсер пр. 1164, колишній радянський крейсер «Червона Україна».

Інше 
 Варяг — видавництво.
 Варяг — фільм.

Див. також 
 Варяги